Го́рки — деревня в Солецком муниципальном районе Новгородской области, административный центр Горского сельского поселения.

Деревня расположена на реке Леменка, на западе Новгородской области, к юго-западу от Сольцов.

История 
Впервые упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины Новгородской земли 1498 года, относилась к Илеменскому погосту .

Социально-значимые объекты 
 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Юрия Михайловича Смирнова
 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 17.
 Отделение почтовой связи «Горки» почтамта Сольцы «ФГУП Почта России», почтовый индекс — 175061.
 Сельский дом культуры и сельская библиотека.

Примечания 

Населённые пункты Солецкого района